MacCulloch ist der Familienname folgender Personen:

Diarmaid MacCulloch (* 1951), englischer Kirchenhistoriker
Elijah MacCulloch (* 1989), kanadischer Biathlet
John MacCulloch (1773–1835), schottischer Geologe
John Arnott MacCulloch (1868–1950), britischer Keltologe
Todd MacCulloch (* 1976), kanadischer Basketballspieler

Siehe auch:
 McCulloch
 McCullough
 MacCullagh